Сент-Елуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сент-Елуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Сент-Елуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Сент-Елуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер